Vega de Espinareda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vega de Espinareda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Vega de Espinareda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar